Casetta steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Morcone, Provinz Benevent, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Montaione, Provinz Florenz, Italien
 ist eine Rebsorte Casetta (Rebsorte)

Casetta ist der Familienname folgender Personen:
 Belén Casetta (* 1994), argentinische Hindernisläuferin

Siehe auch:
 Cassetta